Alexander Norén, golfeur suédois ;
 Lars Norén, poète, metteur en scène, dramaturge et auteur suédois ;
 Noomi Norén, actrice suédoise ;
 Svea Norén, patineuse artistique suédoise.